Tufão Megi
 (2004)
 (2010)
 (2016)
Tempestade tropical Megi (2022)